Равенскрофт, Ре́йвнскрофт () — фамилия, наиболее часто принадлежит англичанам.

 Томас Равенскрофт (1588—1635) — английский музыкант.
 Джон Равенскрофт (1665—1697) — английский виолончелист и композитор;
 Джон Роберт Паркер Равенскрофт, более известен как Джон Пил (1939—2004) — британский радиоведущий;
 Кристофер Равенскрофт (род. 1946) — британский, английский актёр;
 Рафаэль Равенскрофт (1954—2014) — британский, английский джазовый саксофонист;
 Турл Равенскрофт (1914—2005) — американский певец, актёр озвучивания.

Кроме того:
 Равенскрофт — несколько персонажей романа Агаты Кристи «Слоны умеют помнить»

Примечания